El Boca Juniors es un club de fútbol peruano de la ciudad de Chiclayo, en el Departamento de Lambayeque. Fue fundado el 31 de diciembre de 1926 y actualmente juega en la Copa Perú.

Su clásico rival es el San Lorenzo de Chiclayo, con quien disputa el Clásico Chiclayano.

Historia

Fundación 
El Club Social Deportivo Atlético Boca Juniors fue fundado el 31 de diciembre de 1926 por un grupo de jóvenes de Chiclayo, quienes deseaban tener una institución deportiva que los representase, el nombre escogido para el club fue el de Club Atlético Boca Juniors en honor al equipo de fútbol de la Primera División Argentina, que por aquellos años ya era muy conocido en el Perú.

Campaña en la Liga de Chiclayo 2013 
En el debut de la Liga Distrital de Chiclayo, Boca Juniors doblegó por 2-0 a Sport Gloria con tantos de Jerson Orderique y Jhonatan Paredes. para la fecha cuatro, Boca Juniors es uno de los líderes gracias a su victoria de 5-3 sobre Dínamo FC.

En la fecha trece enfrentó a La Nueva Alianza que era imbatible. Y otra vez, por amplio margen, ganó tres puntos más que lo mantiene como cómodo líder luego de superar 4-0 a Boca Juniors.

El partido más importante se jugó en la fecha catorce ya que se disputaba el Clásico Chiclayano entre San Lorenzo y Boca Juniors, el juego terminó empatado 1-1 que favoreció a San Lorenzo que clasificó al Cuadrangular por el Título, mientras que Boca Juniors despidió de la temporada 2013.

Uniforme 
 Uniforme titular: camiseta azul con una franja amarilla horizontal, pantalón azul, medias azules.
 Uniforme alternativo: camiseta blanca con una franja amarilla, pantalón blanco, medias blancas.

Titular

Indumentaria y patrocinador

Estadio 

El Estadio Elías Aguirre, ubicado en la Avenida Paseo del Deporte, es el recinto donde el equipo chiclayano juega sus partidos de local; fue construido por la Municipalidad Provincial de Chiclayo en 1968 e inaugurado en 1970; se le donó la propiedad al Instituto Peruano del Deporte (IPD) en los años 80 para su mantenimiento. Cuenta con una capacidad para 23 000 espectadores. En el 2004 fue remodelada la tribuna oriente para la Copa América Perú 2004; luego se le implantó césped artificial para el Mundial Sub-17 del año 2005.

Organigrama deportivo

Plantilla  y cuerpo técnico 2022

Rivalidades

Clásico Chiclayano 
Aunque Juan Aurich es el equipo más grande de Chiclayo sin duda alguna, es imposible situarle un rival histórico en la ciudad. Pero el auténtico y más puramente tradicional Clásico Chiclayano es el que enfrenta a dos antiguos equipos con nombres inspirados en el fútbol argentino: Boca Juniors y San Lorenzo de Almagro. Hoy en día el duelo se disputa en la Liga Distrital de Chiclayo.

Palmarés

Torneos regionales

Referencias

Enlaces externos 

Equipos de fútbol de la Copa Perú
Equipos de fútbol de Lambayeque
Equipos de fútbol fundados en 1926